Komisarz Policji (Belgia), fr. Commissaire de police, nl. Commissaris van politie –  stopień oficerski w belgijskiej Policji
 Komisarz Policji (Bułgaria), bg. Комисар на полиция –  stopień oficerski w bułgarskiej Policji
 Komisarz Policji (Francja), fr. Commissaire de police –  stopień oficerski we francuskiej Policji
 Komisarz Policji (Polska) –  stopień oficerski w polskiej Policji
 Komisarz Policji (Rumunia), ro. Comisar de poliţie –  stopień oficerski w rumuńskiej Policji

en:Police commissioner
fr:Commissaire de police
ru:Участковый уполномоченный милиции